Барбаши — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена на реке Многа в 2 км к юго-востоку от деревни Черёха.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района